Baltrusch ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Victoria Baltrusch (* 1989), deutsche Organistin und Hochschullehrerin
 Ernst Baltrusch (* 1956), deutscher Althistoriker
 Frank Baltrusch (* 1964), deutscher Schwimmer
 Friedrich Baltrusch (1876–1949), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Günter Baltrusch (* 1942), Fußballspieler in der DDR
 Uwe Baltrusch, deutscher Musiker und Musikproduzent